Beyene ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Beyene (* 1985), Schweizer Sprinter
 Bébéy Beyene (* 1992), kamerunische Fußballspielerin